Janovce bzw. Jánovce bezeichnet mehrere Ortschaften in der Slowakei:
eine Gemeinde im Okres Poprad, siehe Jánovce (Poprad) (bis 1973 hieß sie Janovce)
eine Gemeinde im Okres Galanta, siehe Jánovce (Galanta) (bis 1992 hieß sie Janovce)
eine Gemeinde im Okres Bardejov, siehe Janovce (Bardejov)
eine Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, siehe Rimavské Janovce (bis 1948 hieß sie Jánošovce)